Шогенцуков — фамилия.

Известные носители:
 Шогенцуков, Адам Огурлиевич (1916—1995) — кабардинский поэт, прозаик, драматург и публицист.
 Шогенцуков, Али Асхадович (1900—1941) — кабардинский поэт.